«Ак-Жол» — ныне не существующий футбольный клуб из Киргизии,  представлявший город Араван Ошской области.

Клуб проводил свои домашние матчи на стадионе «Араван». Лучший результат — полуфинал Кубка Киргизии (2005).

Названия 

 1997 — Янгиюль.
 1998-2002 — Дружба.
 2002-2003 — Aк-Була.
 2004 — Шараб-К.
 2005 — Aль-Фагир.
 2005-2006, 2009 — Динамо.
 2007, 2010 — Араван.
 2008, 2011-2013 — Ак-Жол.

Результаты выступлений

Чемпионат и первенство Киргизии 
 2001 — 1-е место в финале зоны Б (Юг) в Первой лиге.
 2002 — 9-е место в Высшей лиге.
 2003 — 4-е место на предварительном этапе в зоне Б (Юг) и 8-е в финале в Высшей лиге.
 2004 — 2-е место в финале зоны Б2 (Ошская область) в Первой лиге.
 2005 — 5-е место в зоне Б (Юг) в Первой лиге (после снятия из Высшей лиги).
 2006 — 5-е место на предварительном этапе в зоне Б (Юг) в Высшей лиге.
 2010 — снялся из Высшей лиги из-за политических волнений в апреле 2010.

Кубок Киргизии 

 1997 — 1/16 финала.
2001 — 1/8 финала.
2002 — 1/8 финала.
2003 — 1/8 финала.
2004 — 1/8 финала.
 2005 — 1/2 финала.
 2006 — 1/8 финала.
 2007 — 1/32 финала (отказ).
 2008 — 1/32 финала.
2009 — 1/32 финала.
2010 — 1/8 финала (отказ).
2011 — 1/4 финала (неявка).
2013 — 1/16 финала.

Ссылки 
 Информация о клубе в базе сайта footballfacts.ru
 История футбольных клубов

Футбольные клубы Киргизии